Ocean Shores ist der Name der Orte:

 Ocean Shores (Hong Kong)
 Ocean Shores (New South Wales)
 Ocean Shores (Washington)